Никола́й Васи́льевич Архи́пов (1927—1996) — советский, российский хозяйственный деятель, заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР (1977).

Биография 
В 1949 году окончил Сибирский государственный металлургический институт имени Серго Орджоникидзе.

В 1949—1958 годах работал на Иркутском заводе тяжёлого машиностроения.

В 1958—1963 годах — главный инженер завода «Усольмаш».

В 1963—1966 годах работал главным инженером, затем начальником Управления машиностроения Восточно-Сибирского совнархоза в Иркутске.

В 1966—1980 годах — директор производственного объединения «Тяжбуммаш» в Петрозаводске.

С 1980 года — начальник управления Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР, заместитель Министра химического и нефтяного машиностроения СССР.

Сочинения 
 Архипов Н. В . «Тяжбуммаш» в строю. — Петрозаводск, 1970 (в соавт.)
 Архипов Н. В ., Репин Б. М. «Петрозаводскмаш» на новых рубежах. — Петрозаводск: Карелия, 1979.

Источники 
 Вавулинская Л. И. Архипов Николай Васильевич // Карелия : энциклопедия. В 3 т. Т. 1. А-Й. - Петрозаводск, 2007. - С. 134-135
 История экономики Карелии. В 3 кн. Кн. 2. Экономика Карелии советского периода (1917 - 1991 гг.) / Л. И. Вавулинская, С. Г. Веригин, О. П. Илюха, С. Н. Филимончик. - Петрозаводск: ПетроПресс, 2005. - 245 с. : ил. - ISBN5-8430-0102-4. - Из содерж.: Н. В. Архипов. - С. 154.

Примечания

Литература 
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.

Ссылки 
 Н. В. Архипов

Выпускники Сибирского индустриального университета
Персоналии:Петрозаводск
Машиностроители СССР
Депутаты Верховного Совета Карельской АССР
Заслуженные работники народного хозяйства Карельской АССР